49-й Чемпионат СССР по классической борьбе проходил в Москве с 6 по 8 февраля 1980 года. В соревнованиях участвовали 216 борцов.

Медалисты

Литература 
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

Февраль 1980 года
1980 год в Москве
Соревнования по борьбе в Москве
Спорт в России в 1980 году
Чемпионаты СССР в 1980 году